Elieser Jehuda Finkel ist der Name folgender Personen:

* Elieser Jehuda Finkel (Rosch Jeschiwa, 1879) (1879–1965), jüdischer Gelehrter und Rosch-Jeschiwa
 Elieser Jehuda Finkel (Rosch Jeschiwa), jüdischer Gelehrter und Rosch-Jeschiwa seit 2011